gmina Osieczna (powiat starogardzki)
 gmina Osieczna (powiat leszczyński)